Салтаново — название населённых пунктов в России:

 Салтаново — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Салтаново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Салтаново —  село в Новолялинском городском округе Свердловской области.